Самуэле Баттистелла  (); () — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2016
 3-й Джиро делла Луниджана (юниоры) — Генеральная классификация
 5-й Чемпионат Европы — Групповая гонка (юниоры)
 2018
 2-й Гран-при Присниц спа  — Генеральная классификация
 1-й  — Очковая классификация
 1-й — Этап 1
 3-й Gran Premio di Poggiana
 4-й Giro del Belvedere 
 6-й Trofeo Città di San Vendemiano
 6-й Giro del Medio Brenta
 8-й Trofeo Edil C
 2019
 1-й  Чемпион мира — Групповая гонка 
 1-й  Тур Лимпопо — Генеральная классификация
 1-й  — Горная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 1-й — Этап 3
 1-й Giro del Belvedere  
 2-й Gran Premio Palio del Recioto
 2-й Bassano-Monte Grappa 
 2-й Florence-Empoli
 6-й Trofeo PIVA (Trofeo Banca Popolare di Vicenza)
 2021
 Венето Классик

Примечания

Ссылки 
 Баттистелла, Самуэле на FirstCycling
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Италии